Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Švedskoj.

Povijest
Švedska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u središnjem i kasnom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori 

Švedska